Єфросинія Мєшківна (нар. кін. 12 ст. – поч. 13 ст.) – княжна Опольська і Ратиборська, донька князя Польщі Мєшка IV і Людмили.

Біографія 
Точна дата народження невідома. Єфросинія народилася не пізніше кінця 12 століття. 

Батьком Єфросинії був князь Польщі Мешко IV (відомий також як князь Сілезії Мешко І). Між 1170 і 1180 рр. він одружився з Богемською князівною Людмилою, з династії Пржемисловичів. 
Дослідники найчастіше ідентифікують її як доньку Отто III, князя Оломоуцкого і української князівні Дюранса, доньки Великого князя Київського Мстислава І. 

Вона була першим представником династії П'ястів, що носила це ім'я. Вважається, що у П'ястів воно з'явилося через бабусю Єфросинії з династії Великих князів Київських Мономаховичів. 
Іншою донькою Мстислава І було Єфросинія, дружина угорського короля Гези II.

Можливий шлюб у Німеччині.
На думку деяких дослідників, Єфросинія померла як німецька графиня. 

Ймовірно, князівна стала дружиною одного з Саксонських графів. 

Згідно з даними істориків Єфросинія загинула 23 або 25 травня невідомого року у 13 столітті.

Родовід 
Єфросинія  веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха.

Джерела 
 Dąbrowski D., Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku), Avalon, Kraków 2008, ​ISBN 978-83-60448-55-7​, ss. 649–651.
 Dmochowski P. A., Sikorski A.,  Jerzy Horwat, Piastowie górnośląscy, Bytom 2007, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Warszawa 2010, ISSN 1230-803X, 
 Grotefend H., Stammtafeln der schlesischen Fürsten bis zum Jahre 1740 (2. verbreitete Auflage), Josef Max & Comp., Wrocław 1889, s. 8.

П'ясти